Phoxichilidiidae är en familj av havsspindlar. Phoxichilidiidae ingår i klassen havsspindlar, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Phoxichilidiidae 227 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsspindlar
Phoxichilidiidae